Brandy har flere betydninger:

 Brandy – en fransk brændevin.
 Brandy Norwood – amerikansk skuespillerinde og R&B sangerinde.